Екатерина Макарова и Елена Веснина — победительницы турнира; в финале ими обыграны прошлогодние чемпионки: Сара Эррани и Роберта Винчи.

Общая информация 
Мононациональная пара выигрывает турнир шестой год подряд. Чисто российская пара выигрывает турнир впервые в новейшей истории страны.

Елена Веснина с седьмой попытки выигрывает финал турнира Большого шлема (ранее она по три раза уступала титульный матч соревнований среди женских и смешанных пар). В этом же сезоне россиянка также с седьмой попытки выиграла одиночный финал турниров WTA.

Сара Эррани и Роберта Винчи проиграли оба своих финала на турнирах Большого шлема мононациональным российским парам.

Посев 

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Финал)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Полуфинал)
  Надежда Петрова /  Катарина Среботник (Полуфинал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Титул)
  Лизель Хубер /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Первый раунд)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
  Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза (Третий раунд, отказ)  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Второй раунд)

<ol start="9">
  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке ''(Второй раунд)
  Анастасия Павлюченкова /  Луция Шафаржова ''(Четвертьфинал)
  Кристина Младенович /  Галина Воскобоева ''(Четвертьфинал)
  Серена Уильямс /  Винус Уильямс ''(Отказ)
  Чжан Шуай /  Чжэн Цзе ''(Третий раунд)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква ''(Первый раунд)
  Чжань Хаоцин /  Дарья Юрак ''(Второй раунд)
  Даниэла Гантухова /  Анабель Медина Гарригес (Первый раунд)
</ol>

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Серена Уильямс /  Винус Уильямс (Отказ) 
  Северин Бельтрам /  Лора Торп (Второй раунд)
  Каролин Гарсия /  Матильда Юханссон (Второй раунд)
  Ализе Корне /  Виржини Раззано (Первый раунд)

<ol start="5">
 Жюли Куэн /  Полин Пармантье ''(Второй раунд)
 Ализе Лим /  Араван Резаи ''(Первый раунд)
 Стефани Форетц Гакон /  Ирэна Павлович ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые